Infrafungus är ett släkte av svampar. Infrafungus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Infrafungus